Hernandarias, eine Kurzform von Hernando de Arias, bezeichnet:

 Hernando Arias de Saavedra (1561–1634), spanischer Militär und Politiker in Südamerika
 Hernandarias (Alto Paraná), Stadt im Osten Paraguays
 Villa Hernandarias, Stadt in der argentinischen Provinz Entre Ríos
 ehemals den Túnel subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis